Маний Ацилий Авиола (Manius Acilius Aviola) е име на:

 Маний Ацилий Авиола (консул 54 г.)
 Маний Ацилий Авиола (консул 122 г.)
 Маний Ацилий Авиола (консул 239 г.)